Turányi Tamás (1966–) költő, író
Turányi Tamás (1959–) vegyész, matematikus